Сима (; на ) је архитектонски израз за профилацију у камену дуплог заобљења, удубљена на једном крају и испупчена на другом која служи да доврши вијенац у класичној архитектури. Ако је удубљени дио профилације изнад онда се користи израз „сима ректа’’ а ако је испупчени дио виши онда се користи „сима реверса’’. Кад је крунска профилација главног вијенца у сима облику таква профилација се назива „симатијум’’ (-{cymatium}-)

Референце

Литература 

 

Архитектура
Архитектонски израз
Класична архитектура